Kåtagrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kåtagrundet (vid Västerö, Vörå), Österbotten, 
 Kåtagrundet (vid Oxkangar, Vörå), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar